Константинович:
 Константинович Віктор Володимирович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Константинович Володимир Миколайович (1872, Чернігів — січень 1920, за ін. даними — 10. 02. 1919, Київ) — український видатний патологоанатом.
 Константинович Микола Олександрович (1844—1889) — український громадський та державний діяч, вчитель, член Київської громади.
 Константинович Митрофан Олександрович (1841—1897) — український громадський діяч, археолог. Статський радник.
 Константинович Олександр Петрович (1832—1903) — генерал-лейтенант російської армії. Син генерала Петра Константиновича.
 Константинович Петро Христофорович (1785—1850) — генерал-майор російської армії.

Див. також 
 Константиновичі

Примітки 

Прізвища